Metafisica – disciplina della filosofia
 Metafisica – trattato filosofico di Aristotele
 Metafisica – trattato filosofico di Alberto Magno
 Metafisica – trattato filosofico di Tommaso Campanella
 Pittura metafisica – corrente pittorica